Ел Каризалиљо има више значења:

 Ел Каризалиљо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Каризалиљо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризалиљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризалиљо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризалиљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризалиљо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризалиљо (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризалиљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризалиљо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризалиљо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризалиљо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризалиљо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризалиљо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризалиљо, Каризалиљо де Абрего (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику